Glodu se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Glodu, un sat în comuna Călinești, județul Argeș;
 Glodu, un sat în comuna Leordeni, județul Argeș;
 Glodu, un sat în județul Suceava;
 Glodu, Vâlcea, un sat în județul Vâlcea.